Львиная доля:
 «Львиная доля» — российский художественный фильм 2001 года; режиссёр Александр Муратов.
 «Львиная доля» — французский художественный фильм 1971 года: режиссёр Джин Ларриаги.